Eurovision 1982 a fost a douăzeci și șaptea ediție a concursului muzical Eurovision.

Eurovision